Yüzyılın Türküleri — концертный альбом турецкого певца Махсун Кырмызыгюль, вышедший 2 мая 2002 года.

Об альбоме 
Альбом Yüzyılın Türküleri был выпущен из-за финансовых проблем в музыкальной компании Prestij Müzik. Альбом выпущен на одной кассете, а также на двойной CD-диск. Продажа альбома была также начата в 12 Европейских странах и уже на четвёртый день продаж была продана 200.000 копий.

Список композиций 
Диск 1
ТРЕКИ			
 Haydar (Ben Melamet Hırkasını) — 4:06
 Göçmen Kızı — 3:12
 Şu Garip Halimden — 3:03
 İki Dağın Arasında Kalmışam — 3:41
 Garip — 3:41
 Zello — 3:22
 Sarı Gelin — 4:25
 Uzun İnce Bir Yoldayım — 3:42
 Dersim Dört Dağ İçinde — 3:09
 Bölemedim Felek İle Kozumu (Uyandım Sabah İle) — 4:13
 Dağlar Dağımdır Benim / Fincanın Etrafı Yeşil / Dağda Harman Olur Mu? (Potbori) — 4:45
 İşte Gidiyorum Çeşmi Siyahım — 4:15
Диск 2
ТРЕКИ			
 Kahpe Felek — 3:11
 Ayrılık (Sen Gelmez Oldun) — 5:08
 Bir Ataş Ver — 3:34 
 Şevko — 3:40
 Ordunun Dereleri — 3:39
 Urfalıyam Ezelden — 3:12
 Aman Ağrı / Burası Muştur / Odam Kireç Tutmuyor (Potbori) — 4:13
 Şu Karşı Yaylada Göç Katar Katar — 4:00
 Gayrı Dayanamam Ben Bu Hasrete / Gönlüm Ataşlarda Yandı Gidiyor — 5:49
 Bitliste Beş Minare — 3:19
 Çarşambayı Sel Aldı — 3:01
 Yaylanın Soğuk Suyu — 2:43

Примечания

Ссылки 
 MAHSUN KIRMIZIGÜL'ün 2002 "Yüzyılın Türküleri" albüm konseri. (TRT Müzik)

Альбомы 2002 года
Концертные альбомы 2002 года
Альбомы Махсуна Кирмизигюлья